

Cinema 
 Dare – cortometraggio del 2005 diretto da Adam Salky
 Dare – film del 2009 diretto da Adam Salky

Geografia 
 Dare – municipio del Distretto di Dili, Timor Est

Musica 
 Dare – gruppo musicale heavy metal britannico
 Dare – album dei The Human League del 1981
 Dare – singolo dei Gorillaz del 2005, dall'album Demon Days
 Dare – singolo di Shakira del 2014, dall'album Shakira
 Dare – album di Mario Biondi del 2021

Persone

Dare 
 Barbara Dare (1963) – ex attrice pornografica statunitense
 Eric DaRe (1965) – attore statunitense
 Virginia Dare (1587–...) – prima bambina inglese a nascere nei territori inglesi nel Nuovo Mondo
 Yinka Dare (1972-2004) – cestista nigeriano
 Zena Dare (1887-1975) – attrice e cantante britannica

Darè 
 Gastone Darè (1918-1976) – schermidore, dirigente sportivo e politico italiano

Altro 
 Dan Dare – personaggio dei fumetti
 Dare (ragioneria) - una delle due parti in cui si divide un conto (l'altra è l'avere)